Thomas Schneider peut désigner :
 Thomas Franklin Schneider (1859-1938), architecte américain ;
  (1875–1954) ;
 Thomas Schneider (1959-) ;
 Thomas Schneider (1964-), égyptologue allemand ;
  (1967-) ;
 Thomas Schneider (1972-) ;
 Thomas Schneider (1988-), athlète allemand spécialiste du 400 m ;
  (née en 1992), joueur de football australien ;
  (1993-).